Canardia garonnensis ("pato de garona") es la única especie conocida del género extinto Canardia de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido que vivió a finales del periodo Cretácico, entre aproximadamente 67,5 a 66 millones de años a fines de la etapa del Maastrichtiense, en lo que es hoy Europa. Sus restos fósiles se encontraron en la Formación Marnes d’Auzas de Toulouse, departamento de Alto Garona, en el sur de Francia. La especie tipo Canardia garonnensis fue descrita y nombrada originalmente por Albert Prieto-Márquez, Fabio M. Dalla Vecchia, Rodrigo Gaete y Àngel Galobart en 2013, los investigadores lo consideran perteneciente a la subfamilia de los lambeosaurinos, estrechamente relacionado con Aralosaurus, de Asia, como muestra el cladograma que se ve a continuación.

Referencias 

Lambeosaurinae
Dinosaurios de Europa
Dinosaurios del Cretácico